Finnischer Meister steht für:
 Finnischer Meister (Basketball)
 Finnischer Meister (Eishockey)